Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mart“ beginnt.

Mart 



 Mart, Caroline (* 1960), luxemburgische Journalistin
 Mart, Léon (1914–1984), luxemburgischer Fußballspieler
 Mart, Marcel (1927–2019), luxemburgischer Journalist und Politiker